De Segunda Liga 2014–2015 was de 25ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie was met twee clubs uitgebreid en telde 24 deelnemende clubs. Het ging van start op 9 augustus 2014 en eindigde op 24 mei 2015. De competitie stond deze jaargang bekend onder de naam Liga 2 Cabovisão.

De nummers één en twee, respectievelijk CD Tondela en União Madeira, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2015/16). De nummers 22 tot en met 24 (Atlético CP, CS Marítimo B en CD Trofense) degradeerden naar de Segunda Divisão.

In 552 duels werd in totaal 1351 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.45 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.30. Topscorer waren Tozé Marreco (CD Tondela) en Erivelto Silva (Covilhã), beiden met 23 treffers.

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Primeira Liga 2014/15
Taça da Liga 2014/15

Portugal 2
2015